

Toponymie 
 Vác, une localité du département de Pest en Hongrie, jumelée avec Deuil-la-Barre en France, et que la Sublime Porte (l'Empire ottoman) a rétrocédé à la Hongrie en 1606

Acronymes 
 Visual Approach Chart ou Carte d'approche à vue.
 
 Velvet Acid Christ, un groupe d'electro-indus basé à Denver dans le Colorado,
 Valve Anti-Cheat, un système anti-triche développé par  Valve pour les jeux vidéo.
 Vente à crédit, un outil de vente.
 L'acronyme anglais de tension en courant alternatif.
 Véhicule articulé chenillé, une version non blindée du véhicule à haute mobilité employé dans l'armée française.

Autres 

 Vāc (en devanagari वाच्) est le mot sanskrit pour « parole », qui également personnifié en déesse.